Isla Sabrina puede referirse a:

 Isla Sabrina, en la Antártida.
 Isla Sabrina, en las islas Azores, Portugal.